Крим може да се отнася за:

География 
 Крим - полуостров, разположен между Черно и Азовско море
 Кримско ханство - държава на кримските татари от 15 до 18 век
 Кримска съветска социалистическа република - република в състава на РСФСР през 1919 г.
 Кримска автономна съветска социалистическа република – република в състава на РСФСР от 1921 до 1946 г.
 Кримска област - в състава на РСФСР от 1946 до 1954 г., в състава на УССР от 1954 до 1991 г.
 Автономна република Крим - в състава на Украйна от 1992 до 2014 г.
 Кримски федерален окръг - федерален окръг на Русия от 2014 г.
 Република Крим - република в състава на Руската федерация от 2014 г.

 Пристанище Крим, разположено на полуостров Крим в Керченския проток
 Крим - автомагистрала в Русия
 Крим - село в Мясниковски район, Ростовска област, Русия

Музика 
 Крим - музикален албум на московската рок група Звуки Му

Личности 
 Анатолий Крим - украински драматург и актьор

Съкращения 
 Крим. – съкращение на думата криминалистика